YVV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wiarton (Ontario) (Canada)